Matematikai struktúra
 Struktúra fogalma a programozásban
 Társadalmi struktúra